Каши́ра-Пассажи́рская (также используется сокращённое название Каши́ра) — железнодорожная станция Павелецкого направления Московской железной дороги в городе Кашира одноимённого городского округа Московской области. Входит в Рязанский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-2 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена к 3 классу.

Пристанционный посёлок административно относится к городу Кашира.

На станции останавливаются все проходящие пригородные электропоезда, в том числе поезда «РЭКС». Является конечной для нескольких поездов в день.

Рядом со станцией расположена автобусная станция, с которой отправляются автобусы в окрестные сёла и деревни.

В состав станции также бывшая тупиковая станция Кашира-Товарная к юго-западу, к которой ранее было и пассажирское движение. И от этой части, и от основной отходит большое количество подъездных путей, в т.ч. на станцию Кашира-Силовая Каширской ГРЭС.

С 1 ноября 2019 года на станции Кашира-Пассажирская останавливаются ежедневные пассажирские поезда № 603/604 Москва-Павелецкая - Москва-Киевская и Москва-Киевская - Москва-Павелецкая.

Дальнее следование по станции 
Большая часть поездов дальнего следования, следующих из Москвы далее в Узуново, проходят станцию без остановки. На станции имеет остановку одна пара поездов дальнего следования.

Изображения

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Справочник железнодорожных станций 
 Расписание электричек по станции Кашира

Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Кашира
Станции 3 класса
Грузовые станции